Icaridion är ett släkte av tvåvingar. Icaridion ingår i familjen tångflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tångflugor
Icaridion